Погоня — мультипликационный фильм.
 Погоня — советский мультипликационный фильм 1980 года. Входит в сборник Весёлая карусель № 11.
 Погоня — российский мультипликационный фильм 2001 года.
 Погоня в космосе — мультипликационный фильм.